Vrtoče est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Vrtoče, un village situé dans la municipalité de Bosanski Petrovac, dans le canton d'Una-Sana et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Vrtoče, un village situé dans la municipalité de Drvar, dans le canton 10 et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Vrtoče, un village situé dans la municipalité de Milići et dans la République serbe de Bosnie ;
en Slovénie
Vrtoče, un village situé dans la commune de Miren-Kostanjevica.